Paralipomena ( paraleipómena, dosł. „rzeczy pominięte”) – teksty lub fragmenty tekstów, będące albo uzupełnieniami, albo dodatkami do innych tekstów (zwykle rozpraw bądź utworów literackich), które pierwotnie zostały opuszczone, a w danej publikacji są uwzględnione, np. w postaci suplementu.

Zobacz też 
 1 Księga Kronik oraz 2 Księga Kronik, które w Septuagincie zwane są „Paralipomena” (nazwa zachowana m.in. w Biblii gdańskiej)

Przypisy 

Teoria literatury